Donje Novo Selo est toponyme qui peut désigner :
 Donje Novo Selo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Nijemci, comitat de Vukovar-Syrmie ;
 Donje Novo Selo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
 Novosellë e Ulët/Donje Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).